Shively ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin F. Shively (1857–1916), US-amerikanischer Politiker
 Matt Shively (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 

Shively ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shively (Kalifornien)
 Shively (Kentucky)